Кубок мира по конькобежному спорту 2020/2021 () — серия этапов соревнований по конькобежному спорту, которые планировалось проводить с ноября 2020 года по март 2021 года. Однако, из-за пандемии коронавируса были отменены первые четыре этапа, планировавшиеся на 2020 год, оставшиеся два этапа проводились 22—24 и 29—31 января 2021 года в Херенвене. Результаты 2-х этапов Кубка мира учитывались при квалификации на чемпионат мира на отдельных дистанциях 2021 года.

По решению ИСУ оба этапа, а также предшествовавший им чемпионат Европы и последующий чемпионат мира на отдельных дистанциях были проведены в течение месяца в Херенвене.

Расписание

Этапы, планировавшиеся до пандемии

Этапы кубка мира 2020/2021

Начисление очков

Зачёт на отдельных дистанциях 
 (первые 12 спортсменов)

Мужчины

500 м 

 очки за первый забег / очки за второй забег

1000 м

1500 м

5000 м

Командная гонка

Масс-старт 

 очки за полуфинал / очки за финал

Женщины

500 м 

 очки за первый забег / очки за второй забег

1000 м

1500 м

3000 м

Командная гонка

Масс-старт 

 очки за полуфинал / очки за финал

Примечания

Ссылки 
 Communication № 2361. ISU World Cup Speed Skating 2020/21. Qualification process, quotas and entry procedures
 Communication № 2360. ISU World Cup Speed Skating 2020/21
 Результаты первого этапа
 Результаты второго этапа

Кубки мира по конькобежному спорту
2020 год в конькобежном спорте
2021 год в конькобежном спорте
Зимние виды спорта в сезоне 2020/2021